UFC on ESPN: Tsarukyan vs. Gamrot, также известный как UFC on ESPN 38 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 25 июня 2022 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Матеуш Гамрот победил Армана Царукяна единогласным решением судей.

Подготовка турнира

Заглавное событие 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в лёгком весе, в котором встретятся российский боец армянского происхождения Арман Царукян (#11 в рейтинге) и  поляк Матеуш Гамрот (#12 в рейтинге UFC, бывший чемпион KSW в лёгком и полулёгком весе).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Матеуш Гамрот vs. Арман Царукян
 Выступление вечера: Шавкат Рахмонов, Джош Парисян и Тиагу Мойзес

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
28 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Эдриан Янес (бывший #15) покинул рейтинг легчайшего веса;

Джоанна Вуд (бывший #10) покинула рейтинг женского наилегчайшего веса.

См. также 

 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN